Presă se poate referi la:
 Presă (mijloace de informare), totalitatea mijloacelor de informare în masă;
 Presă (dispozitiv tehnic), un dispozitiv menit a crea o presiune ridicată pentru a efectua o operație tehnică de netezire, stoarcere, etc.

Legături externe 
 

Presă